Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2007 года в IV-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 26 марта по 1 апреля 2007 года в Меркуря-Чуке, Румыния. Команда, занявшая первое место, получала право играть в третьем дивизионе чемпионата мира 2008 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — пять из Европы и одна из Океании. Сборные Эстонии, Турции и Хорватии первый раз участвовали в чемпионате мира, остальные — с прошлого турнира четвёртого дивизиона.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Беата Антал
 Защитник:  Диана Крусель-Посавеч
 Нападающий:  Шири Хаслмор

Ссылки 

 
 
 

Ж-4
Ж-2007-4
2007-4